Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1951. godinu je treći put zaredom osvojio Jug iz Dubrovnika, no poslije je odlukom Plivačkog saveza Jugoslavije prvenstvo oduzeto Jugu.

Ljestvica

Izvori 
 Copič Miroslav: Jadran-Koteks : '20 - '90, Split, 1990.
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.

1951.